Diário do Sul é o nome de diversos periódicos:

 Diário do Sul (Portugal)
 Diário do Sul (Santa Catarina)
 Diário do Sul (Rio Grande do Sul)

Desambiguações de jornais